De Serie A 1934/35 was het 34ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het zesde seizoen van de Serie A. Juventus werd voor de vijfde opeenvolgende keer kampioen.

Eindstand

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1934/35